Mostek admiralski - stanowisko oficera dowodzącego zespołem lub flotyllą okrętów, najczęściej admirała, znajdujące się na okręcie flagowym. Zwykle w użyciu równolegle z mostkiem kapitańskim, choć to do tego drugiego należy całokształt dowodzenia okrętem, podczas gdy admirał i jego sztab zajmuje się dowodzeniem rzeczonym zespołem okrętów. W wyjątkowych okolicznościach (np. po zniszczeniu mostka kapitańskiego i centrali kierowania, jak miało to miejsce w przypadku niemieckiego pancernika Bismarck) mostek admiralski może pełnić funkcję mostka kapitańskiego.

Marynarka wojenna